

Persone
Ernst Brugger (1914-1998) – politico svizzero
Janosch Brugger (1997) – fondista tedesco
Kurt Brugger (1969) – ex slittinista italiano
Mads Brügger (1972) – giornalista, conduttore televisivo e regista danese
Mathias Brugger (1992) – multiplista tedesco
Matthias Brügger (1993) – ex sciatore alpino svizzero
Peter Brugger (1920-1986) – politico italiano
Siegfried Brugger (1953) – avvocato e politico italiano

Altro
 Brügger & Thomet MP9 o Steyr TMP – pistola mitragliatrice